Mastoremus är ett släkte av skalbaggar. Mastoremus ingår i familjen kvickbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kvickbaggar
Mastoremus